Почтовые марки России (2004) — каталог знаков почтовой оплаты (марок, блоков, листов), введённых в обращение «Почтой России» в 2004 году.

Всего в этом году было выпущено 91 почтовая марка, 10 почтовых блоков и 27 малых листов.

Список коммеморативных марок 

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок России на официальном сайте издатцентра «Марка», в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Четвёртый выпуск стандартных марок 

Порядок следования элементов в таблице соответствует номеру по каталогу марок России на официальном сайте издатцентра «Марка», в скобках приведены номера по каталогу «Михель».

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 

Списки почтовых марок России
2004 год в России